Olympia, de Italiaanse, Roemeense en Spaanse vorm van deze term
 CD Olimpia, een voetbalclub uit Honduras
 Club Olimpia Asunción, een voetbalclub uit Paraguay
 Olímpia, gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo